

In Australia e Nuova Zelanda

In Samoa Occidentale

In Europa